Запрещённые книги:

 Отреченные книги — на Руси (Список отреченных книг).
 Запрещённые книги — в истории католичества (1529—1966); полный список: 
 Запрещённые книги — в России (с 2007).

См. также 
 Спецхран | Самиздат
 Сожжение книг
 Список списков списков: Литература и СМИ